BMW Open 2008 — 93-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 28 апреля по 4 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Филипп Кольшрайбер
 в парном разряде —  Филипп Кольшрайбер и  Михаил Южный

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Поль-Анри Матьё (№ 12 в мире на тот момент). Француз подошёл к турниру в неплохой форме, выигрывал матч за матчем четыре игры, но в полуфинале не смог сломить сопротивление Симоне Болелли, уступив итальянцу на решающем тай-брейке. В титульном матче Болелли пересёкся со второй ракеткой посева: Фернандо Гонсалесом. Чилиец и итальянец долгое время на равных проводили титульную встречу, но в решающей партии Фернандо оказался заметно сильнее и завоевал главный приз соревнований.

В парном разряде приз прошёл при относительном доминировании несеянных команд, позволивших выиграть сеянным альянсом лишь две встречи. В титульном матче встретились два мононациональных дуэта: американцы Скотт Липски / Дэвид Мартин и немцы Михаэль Беррер / Райнер Шуттлер. Местные герои завоевали титул, сломив сопротивление гостей на решающем тай-брейке.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фернандо Гонсалес обыграл  Симоне Болелли со счётом 7-6(4), 6-7(4), 6-3.
 Гонсалес выигрывает 2-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Болелли уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= П.-А. Матьё
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Д. Брандс
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р. Шуттлер
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Дж. Назо
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Е. Королев
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф. Пецшнер
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О. Рохус
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3
| RD1-seed08= 8
| RD1-team08= М. Чилич
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3
| RD1-seed09= LL
| RD1-team09= Ж. Силва
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М. Бахингер
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= Q
| RD1-team11=  Р. Эйтцингер
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=  
| RD1-team12= Х.-Т. Ли
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Жикель
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3
| RD1-seed14=  
| RD1-team14= С. Болелли
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3
| RD1-seed15=  
| RD1-team15= Р. Каранушич
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3
| RD1-seed16= 6
| RD1-team16= А. Сеппи
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= П.-А. Матьё
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Дж. Назо
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф. Пецшнер
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=67
| RD2-score03-3
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= М. Чилич
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3
| RD2-seed05=LL
| RD2-team05= Ж. Силва
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Х.-Т. Ли
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С. Болелли
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= А. Сеппи
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= П.-А. Матьё
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 8
| RD3-team02= М. Чилич
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=  
| RD3-team03= Х.-Т. Ли
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3
| RD3-seed04=  
| RD3-team04= С. Болелли
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= П.-А. Матьё
| RD4-score01-1=61
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=64
| RD4-seed02=  
| RD4-team02= С. Болелли
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=7}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Михаэль Беррер /  Райнер Шуттлер''' обыграли  Скотта Липски /  Дэвида Мартина со счётом 7-5, 3-6, [10-8].
 Беррер со 2-й попытки выигрывает финал соревнования в основном туре ассоциации.
 Шуттлер выигрывает 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 ATP Тур 2008 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Апрель 2008 года
Май 2008 года
2008